Semper fidelis – locuzione latina
 Semper Fidelis – album dei Nargaroth del 2007
 Semper Fidelis – marcia di John Philip Sousa

Pagine correlate
Semper Fi